Żybek Jermuratkyzy Kułambajewa, kaz. Жібек Ермұратқызы Кұламбаева (ur. 26 marca 2000 w Ałmaty) – kazachska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W 2018 roku po raz pierwszy reprezentowała kraj w Pucharze Federacji.

We wrześniu 2021 roku zadebiutowała w cyklu WTA Tour. Otrzymała dziką kartę do turnieju w Nur-Sułtanie. W pierwszej rundzie przegrała z późniejszą triumfatorką całej imprezy Alison Van Uytvanck 3:6, 4:6. W deblu, wraz z Gozal Ajnitdinową, nie sprostały parze Anna Blinkowa–Anna Danilina 3:6, 6:0, 8–10.

W 2023 roku reprezentowała Kazachstan w drużynowych zawodach United Cup.

Finały turniejów ITF

Gra pojedyncza 2 (2–5)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

Kazachskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Ałmaty
Urodzeni w 2000